La Chapelle-Neuve puede referirse a: 

 La Chapelle-Neuve, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 La Chapelle-Neuve, comuna francesa situada en Morbihan.